Национальный чемпионат I 1937/1938 () — 35-й сезон чемпионата Венгрии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Венгрии на rsssf.com

1937/1938
Венгрия
Спорт в Венгрии в 1937 году
Венгрия
Спорт в Венгрии в 1938 году